Pejanović ist der Familienname folgender Personen: 

 Dimitrije Pejanović, serbischer Handballspieler
 Milica Pejanović-Đurišić (* 1959), montenegrinische Politikerin
 Mirko Pejanović (* 1946), Politikwissenschaftler und Politiker in Bosnien und Herzegowina
 Obrad Pejanović (* 1931), jugoslawischer bzw. serbischer Politikwissenschaftler